Pizza Hut, franquia de restaurantes
Hut 8, seção em Bletchley Park
Quonset hut, tipo de construção militar
Barracão Nissen, conhecido em inglês como Nissen hut, tipo de construção militar
Shepherd's hut, um tipo de cabana
Península Hut Point
Kubova Huť, comuna tcheca
Stará Huť, comuna tcheca
Hizb ut-Tahrir, organização sunita

Ver também 
Hoot